Jméno Hauner nesli nebo nesou:
 Andrea Haunerová (* 1959), německá televizní novinářka
 August von Hauner (1811–1884), německý lékař
 Carlo Hauner (1927–1996), designer, architekt a italský malíř
 Emanuel Hauner (1875–1943), český spisovatel, překladatel
 Hans Hauner (* 1955), německý odborník na výživu
 Jitka Haunerová-Staňková (1880–1948), česká bojovnice za práva hluchoněmých
 Josef Hauner (* 1951), bavorský politik, zemský rada zemského okresu Freising
 Marie Votrubová-Haunerová (1878–1957), česká básnířka, dramatička a překladatelka
 Milan L. Hauner (1940–2022), český historik, politolog a publicista
 Miroslav Hauner (* 1950) je český fotograf
 Norbert Hauner (1743–1827), německý skladatel sakrální hudby
 Norman Hauner (* 1991), německý hokejista
 Ulrich Hauner, německý geolog a pedagog
 Vilém Bohumír Hauner (1903–1982), český umělecký knihař, otec Milana Haunera
 Vilém Julius Josef Hauner (1877–1941), český matematik, vojenský historik, publicista a překladatel, otec V. B. Haunera
 Wolfgang Hauner (* 1961), německý sportovní funkcionář

Německá příjmení